Il singolare del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Ferrer che ha battuto in finale Jean-René Lisnard 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Marc Rosset (semifinali)
 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Alexandre Simoni (primo turno)

 Edgardo Massa (secondo turno)
 Tomas Behrend (secondo turno)
 Jurij Ščukin (semifinali)
 Gabriel Trifu (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2002